Die Abkürzung UCSD steht für:

 University of California, San Diego in den Vereinigten Staaten
 Päpstliche Katholische Universität von Santo Domingo () in der Dominikanischen Republik

Siehe auch:
 UCSD Pascal, ein Programmiersystem

UCSD